Toei (Aichi), een gemeente in de Japanse prefectuur Aichi
Toei (vogel), een Nieuw-Zeelandse vogel
Toei Company, een Japanse filmstudio
Toei (metronetwerk), een metronetwerk in Tokio